Termin COBU ima više značenja.

 Adenozilkobinamid kinaza, enzim
 -{Cobu 3D}-